Résultats détaillés de l'édition 1983 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Français Yannick Noah chez les hommes et par l'Américaine Chris Evert chez les femmes.

Faits marquants 
Il s'agit à ce jour du dernier tournoi masculin du Grand Chelem remporté par un Français. Au terme d'une finale qui restera mémorable dans bien des esprits, face au tenant du titre, le Suédois Mats Wilander, Yannick Noah devient le premier joueur français à s'imposer dans le simple messieurs de Roland-Garros depuis Marcel Bernard en 1946. La victoire acquise, il se précipite en larmes dans les bras de son père, offrant au monde une image de la victoire parmi les plus belles que le sport français ait jamais connue.

Chris Evert, pour sa part, n'en est pas à son premier succès sur la terre battue parisienne puisqu'elle gagne le titre pour la cinquième fois de sa carrière, dominant en finale la Yougoslave Mima Jaušovec, victorieuse de l'édition 1977.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Suédois Mats Wilander.
 Le Prix Orange est décerné au Suédois Björn Borg.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1983 de l'ATP
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1983
France
France
Tennis en France en 1983
Tennis en mai 1983
Tennis en juin 1983